Salvia sylvestris oder Salvia silvestris („Waldsalbei“) steht oder stand für:

 eine Sorte von Salbei
 eine (Hybrid-)Form von Wiesensalbei
 eine Hybridform von Hain-Salbei
 Buntschopf-Salbei
 Salbei-Gamander